

Plaatsen 
In de Verenigde Staten:
 Hartford (Connecticut)
 Hartford (Alabama)
 Hartford (Kansas)
 Hartford (Ohio)
 Hartford (Illinois)
 Hartford (Kentucky)
 Hartford (South Dakota)
 Hartford (Arkansas)
 Hartford (Michigan)
 Hartford (Iowa)
 Hartford (Wisconsin)
 Hartford City (West Virginia)
 Hartford City (Indiana)
 Hartford County
In Engeland:
 Hartford (Cheshire)

Overig 
 Hartford Whalers - ijshockeyclub uit Hartford (Connecticut)
 Hartford (motorfiets), een Taiwanees historisch motorfietsmerk